D.G.S. é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 1969.

Clubes de futebol da Dominica